Vampiri (Vampire$) – romanzo di John Steakley del 1991
 Vampiri – film del 1988 diretto da Deran Sarafian
 Vampiri  – altro titolo del film Subspecies del 1991 diretto da Ted Nicolaou
 Vampiri – album di autori vari del 1999
 Vampiri: la masquerade – gioco di ruolo sviluppato dalla White Wolf nel 1991
 Vampiri: i secoli bui – gioco di ruolo sviluppato dalla White Wolf nel 1996
 Vampiri: il requiem – gioco di ruolo sviluppato dalla White Wolf nel 2004 e pubblicato in Italia dalla 25 Edition
 Vampiri – singolo di Emis Killa del 2013

Personaggi immaginari
Vampiri  – creature immaginarie che si nutrono di sangue
Vampiri  – le stesse creature immaginarie come rappresentate nella serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
Vampiri  – le stesse creature immaginarie come rappresentate nella serie di film di Twilight

Zoologia
Pipistrelli vampiri – tre specie di chirotteri ematofagi appartenenti alla sottofamiglia dei desmodontini:
 Desmodus rotundus (Vampiro comune)
 Diphylla ecaudata (Difillo senza coda)
 Diaemus youngi (Vampiro amazzonico)
Falsi pipistrelli vampiri – quattro generi di chirotteri appartenenti alla famiglia Megadermatidae che derivano il proprio nome dall'errata credenza che si nutrano di sangue:
Megaderma, cui appartengono le specie Megaderma lyra (falso vampiro indiano) e Megaderma spasma
Lavia, cui appartiene Lavia frons (falso vampiro dalle ali gialle)
Macroderma, cui appartiene  Macroderma gigas (falso vampiro australiano)
Cardioderma, cui appartiene  Cardioderma cor

Pagine correlate
I vampiri
Vampiro (disambigua)